Jair Pereira Rodríguez – calciatore messicano
 Jonathan Pereira Rodríguez – calciatore spagnolo
 Marcelo Antonio Pereira Rodríguez – calciatore honduregno